Nie zapomnisz mnie (film 2003)
 Nie zapomnisz mnie (film 2005)